Сейнт-Неотс — город находится в районе Хантингдоншир (Англия). Он находится в  к северу от Лондона и примерно в  западу от Кембриджа. Районы Эйнсбери, Итон Форд и Итон Сокон ранее были независимыми, но в настоящее время они части Сейнт-Неоста.

Город находится недалеко от дороги A1 (север-юг) и дорог A421 / A428, которые соединяют Кембридж с Бедфордом и Милтон-Кинсом. В Сент-Неотсе есть железнодорожная станция на главной линии Восточного побережья, откуда обычно каждые полчаса отправляются поезда до Питерборо, Стивениджа и Лондона. Через город протекает река Грейт-Уз.

По оценкам, в Сент-Неотсе проживает 36 110 человек (прогноз населения на 2021 год) и он является одним из крупнейших городов Кембриджшира после городов Питерборо и Кембридж.

Примечания 

Города Англии
Населённые пункты Кембриджшира